Антонов Семен — український архітектор
 Антонов Семен Сергійович — російський баскетболіст